Finisterra – album dei Mägo de Oz del 2000
Finisterra – racconto di David Moles del 2007

Pagine correlate 
Finisterre